Петрусенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Петрусенко, Игорь Николаевич (род. 1979) — российский актёр кино и дубляжа.
 Петрусенко, Оксана Андреевна (1900—1940) — украинская советская певица.
 Петрусенко, Семён Иосифович (1919—2011) — полный кавалер ордена Славы.